Розман (, , ) — фамилия. Известные носители:

 Розман, Арсений Юдильевич (более известен как Арсен Найдёнов; 1941—2010) — советский футболист, Заслуженный тренер РСФСР.
 Розман, Моисей Санелевич (1894—1937) — деятель советской разведки, старший майор госбезопасности (1935).
 Розман, Моника (род. 2000) — словенская шахматистка.
 Розман, Франц (1911—1944) — участник гражданской войны в Испании, один из командиров партизанского движения в Югославии во время Второй мировой войны. Народный герой Югославии.

См. также 
 
 Росман (Росманн)
 Россман (Россманн)
 Рожман